Topolovets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Topolovets (vattendrag), Vidin, 
 Topolovets (distrikt), Vidin, Obsjtina Kula, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar